Scituate ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scituate (Massachusetts)
 Scituate (Rhode Island)